Мосеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мосеевка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Мосеевка — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Мосеевка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Мосеевка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Мосеевка — село в Старокулаткинском районе Ульяновской области.